Берна Моран (, ) — турецкий литературовед и литературный критик.

Биография 
В 1941 году поступил в Стамбульский университет на литературный факультет, отделение английского языка и литературы. После окончания в 1945 году начал работать ассистентом на той же кафедре. Между 1950-51 годами работал доцентом в Кембриджском университете в Соединённом Королевстве, стал доцентом в 1956 году и профессором в 1964 году. Моран вышел на пенсию в 1981 году.

Умер от рака печени в 1993 году и был похоронен на кладбище Караджахмет.

Примечания 

Литературоведы Турции
Литературные критики Турции
Похороненные на кладбище Караджаахмет